Lauryn Nicole Hamilton (née en 19??), actrice américaine.
 Lauryn Hill (née en 1975), chanteuse américaine.
 Lauryn Williams (née en 1983), athlète américaine.